llengua ekiti, llengua dels ekitis, dialecte del ioruba
 Ekiti, membre del ekitis, poble de Nigèria del grup ioruba
 Estat Ekiti, estat federat de Nigèria
 regnes ekitis